Мари де л’Инкарнасьо́н (), имя при рождении Мари Гийяр (; ) — французская монахиня-миссионер XVII века.

Мари де л’Инкарнасьон провела тридцать два года в Новой Франции (будущей Канаде), создала там  урсулинок и стала его настоятельницей.

Л’Инкарнасьон — сочинительница, незаурядный специалист по вопросам теологии; её письма сыну Клоду Мартену, монаху бенедиктинского ордена, считаются произведениями франко-канадского эпистолярного искусства XVII века.

Беатифицирована папой Иоанном Павлом II 22 июня 1980 года, канонизирована папой Франциском 3 апреля 2014 года.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Франциском

Примечания 

Литераторы, известные под псевдонимами
Католические святые
Святые Франции
Святые Канады
Христианские святые XVII века
Беатифицированные Иоанном Павлом II
Канонизированные Франциском
Канонизированные в XXI веке
Католические миссионеры
Католические монахини Франции
Канонизированные католические монахини